Dallas Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dallas Township (Arkansas)
 Dallas Township (Indiana)
 Dallas Township (Dallas County, Iowa)
 Dallas Township (Marion County, Iowa)
 Dallas Township (Taylor County, Iowa)
 Dallas Township (Michigan)
 Dallas Township (DeKalb County, Missouri)
 Dallas Township (Harrison County, Missouri)
 Dallas Township (St. Clair County, Missouri)
 Dallas Township (Webster County, Missouri)
 Dallas Township (Ohio)
 Dallas Township (Pennsylvania)